Israëlische parlementsverkiezingen 2019 (april), op 9 april 2019
 Israëlische parlementsverkiezingen 2019 (september), op 17 september 2019